Шато-д'Э () — община в кантоне Во (Швейцария)
 Дворец в Э () — королевский дворец в городе Э (Франция)